17 может означать:
 17 — натуральное число.
 «17» — дебютный студийный альбом американского рэпера XXXTentacion.
 «17» — сборник хитов Рики Мартина.

Хронология 
 17 год до н. э.
 17 год

См. также 
 XVII век до н. э. 
 XVII век 
 XVII тысячелетие до н. э. 
 XVII тысячелетие